Världsmästerskap 1973 kan avse:

 Formel 1-VM 1973
 Roadracing-VM 1973
 Världsmästerskapet i handboll för damer 1973
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1973
 Världsmästerskapen i konståkning 1973
 Världsmästerskapen i simsport 1973
 Världsmästerskapen i skidflygning 1973
 Världsmästerskapen i skidskytte 1973
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1973
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1973
 Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1973